Dantelăreasa se poate referi la:

Pictură 
 Dantelăreasa, pictură din 1664 de Johannes Vermeer (1632-1675);
 Dantelăreasa, pictură de Salvador Dalí (1954);

Literatură 
 Dantelăreasa, roman de Pascal Lainé, din anul 1974;

Cinematografie 
 Dantelăreasa,  film mut francez realizat de Léonce Perret în 1913;
 Dantelăreasa, film franco-elvețian realizat de Claude Goretta în 1977;